El Gran Premio de Francia de Motociclismo de 2000 (oficialmente Grand Prix Polini de France''''') fue la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2000. Tuvo lugar en el fin de semana del 12 al 14 de mayo en el Circuito Bugatti que está ubicado a 5 km de la localidad de Le Mans (Sarthe), en los Países del Loira, Francia.

La carrera de 500cc fue ganada por Àlex Crivillé, seguido de Norick Abe y Valentino Rossi. Tohru Ukawa ganó la prueba de 250cc, por delante de Shinya Nakano y Olivier Jacque. La carrera de 125cc fue ganada por Youichi Ui, Mirko Giansanti fue segundo y Emilio Alzamora tercero.

Resultados

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Francia de Motociclismo
Francia
Deporte en Francia en 2000